Ilsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Ilsan-dong, Goyang, stadsdel i Goyang, Gyeonggi, 
 Ilsan-dong, Wonju, stadsdel i Wonju, Gangwon, 
 Ilsan-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan,